Bakary Gassama – arbitro di calcio gambiano
 Lamine Gassama – calciatore francese naturalizzato senegalese
 Saihou Gassama – calciatore gambiano